Ludwik I Sabaudzki (1413-1465) – książę Sabaudii i Piemontu, hrabia Aosty i Maurienne
 Ludwik Sabaudzki (1436-1482) – król Cypru (1459-1460), hrabia Genewy (1460-1482)
 Ludwik Tomasz Sabaudzki (1657-1702) – hrabia Soisson, jeden z kandydatów do tronu polskiego w 1674 roku
 Ludwik Amadeusz Sabaudzki (1873-1933) – członek dynastii sabaudzkiej, admirał, alpinista, podróżnik, badacz